И́горь Валериа́нович Домара́дский (22 декабря 1925, Москва — 8 февраля 2009, там же) — советский и российский биохимик и микробиолог, доктор медицинских (1956) и биологических (1972) наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик АМН СССР (1991) и РАЕН.

Биография 
Окончил Саратовский медицинский институт в 1947 году. Работал в саратовском институте «Микроб», где изучал биохимию чумного микроорганизма. Директор Иркутского (1957—1964) и Ростовского противочумных институтов (1964—1973).

Принимал активное участие в ликвидации эпидемий холеры в Каракалпакии в 1965 году и на юге России в 1970 и 1971 годах, за что в 1971 году был награждён орденом Ленина. Изучал возможности перекрёстной иммунизации.

В начале 1970-х годов привлечён к советской программе по созданию бактериологического оружия в качестве специалиста по чуме и туляремии. В секретном Оболенске работал над вопросами генетической модификации патогенных микроорганизмов с целью повышения их вирулентности и резистентности к антибиотикам.

Автор 51 изобретения (большинство из них были засекречены) и свыше трёхсот статей. Автор 17 монографий, книг и учебных пособий. В интереснейшей и весьма откровенной книге воспоминаний «Перевёртыш» выражал раскаяние в своей работе над биооружием: …существовавший строй вынуждал талантливых и честолюбивых людей искать выход своим силам. Для этого нередко приходилось идти на сделку со своей совестью и добиваться постов, которые могли бы помочь им раскрыть свои таланты или помочь людям достичь каких-то результатов в науке. При этом иногда разбираться в средствах не приходилось…

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Древицкий, Иван Яковлевич (1854—1912) — прадед, российский промышленник, основатель Азово-Черноморского пароходства, почётный гражданин Таганрога.

Избранные работы 
  (в пер.)
 
 
 
 
 
 
  (в пер.)

См. также 
 Бактериологическое оружие
 Биопрепарат
 Чума
 Противочумная служба России

Примечания

Ссылки 
 Интервью И. В. Домарадского 2001 г.
 Домарадский И. В. Не является ли чума «Протонозом»? (О роли Protozoa в эпизоотологии чумы)

Выпускники Саратовского медицинского университета
Биохимики СССР
Биохимики России
Микробиологи СССР
Микробиологи России
Биологическое оружие
Похороненные на Троекуровском кладбище